

Toponyme 

 Adamowizna, un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Adamowizna, un village de la voïvodie de Podlachie.